Водостік — термін, що вживається в таких значеннях:
 Пристрій для стікання води, злив (ринва, водовідвідний жолоб, труба тощо).
 Водостічна система даху — це спеціальний елемент облаштування покрівлі, призначений для відведення дощової і талої води, який складається з піддахових жолобів і труб (ринв), дощоприймачів, дощоприймальних колодязів.
 Поверхневе водовідведення
 Спадисте місце на поверхні землі для стікання води; рів, канава.

Див. також 
 Дощова каналізація
 Водовідвід
 Водозлив

Примітки